Umeå FC is een Zweedse voetbalclub uit de stad Umeå, dat ligt in de noordelijke provincie Västerbottens län. De vereniging werd op 20 november 1987 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in de Umeå Energi Arena. De traditionele kleuren zijn blauw-wit.

Geschiedenis
De club kwam tot stand door een fusie tussen Gimonäs CK, Sandåkerns SK en Tegs SK. Alle drie de clubs speelden op dat moment in de Division 2 (toenmalige derde klasse) en men hoopte om zo de concurrentie in de stad uit te schakelen en één grote club te hebben.

Er werd een zevenjarenplan ontworpen met als doelstelling om in 1994 de Allsvenskan te bereiken. Het doel werd twee jaar later bereikt en de club eindigde als elfde en moest een eindronde spelen om in de hoogste klasse te blijven. De club verloor van Panos Ljungskile en degradeerde naar de Superettan. In 1998 maakte de club kans om weer via de eindronde terug te keren, maar het verloor van Örgryte IS.

In het jaar 2005 promoveerde Umeå weer naar het een-na-hoogste niveau van Zweden. Het hield het echter maar een seizoen vol, net zoals in 2012: in beide seizoenen eindigde UFC als laatste. Hierna volgenden vijf jaren van teleurstellende resultaten op het derde niveau in de Division 1, maar in 2019 dwong Umeå FC play-offs af met een tweede plaats in de reguliere competitie. In de promotie/degradatiewedstrijden won het over twee wedstrijden van herkanser IK Frej (1-1 thuis, 2-2 uit). Op basis van de uitdoelpuntenregel kon de ploeg uit Norrland opnieuw de stap maken naar de Superettan. Door het coronavirus werd de gehele competitie zonder toeschouwers gespeeld. Umeå FC eindigde weliswaar niet als laatste, maar degradeerde wel rechtstreeks door een vijftiende plaats.

Eindklasseringen

In 2012 haalde Umeå FC een hoog gemiddeld toeschouwersaantal in de Superettan. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen kwamen gelijk de meeste bezoekers naar het stadion: tegen Hammarby IF (1-2) zaten er 7.045 toeschouwers in het stadion.

Bekende (ex-)spelers 
  Mikael Lustig

Zweedse voetbalclub
Sport in Umeå